Gunz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gunz (* 1965), österreichischer Fußballspieler
 Gustav Gunz (1831–1894), österreichischer Arzt, Sänger und Professor
 Henrik Gunz (* 1966), österreichischer Fußballspieler
 Justus Gottfried Günz (1714–1754), deutscher Mediziner
 Rudolf Gunz (1897–1986), österreichischer Politiker
 Walter Gunz (* 1946), deutscher Unternehmer

Gunz steht für:
 Gunz (Unternehmen), österreichisches Unternehmen im Lebensmittelbereich

Siehe auch:
 Guntz